Cees van Dijk (schrijver), Nederlands schrijver en privé-drukker
Kees van Dijk, Nederlands politicus wiens naam ook als Cees van Dijk wordt gespeld.